Pierre Bernard (kunstenaar) (1942-2015), Frans grafisch kunstenaar en ontwerper, winnaar van de Erasmusprijs
Pierre Bernard (voetballer) (1932), Frans voetbalspeler
Pierre Bernard (politicus) (1934), Frans politicus, oprichter van de association d'extrême-droite
Pierre Bernard-Reymond (1944), Frans politicus, senator voor de Union pour un Mouvement Populaire
Pierre Bernard (yogi) (1875-1955), American yogi, filosoof en zakenman
Pierre Bernard (rugbyspeler) (1989), Frans rugbyspeler
Pierre Bernard (komiek) (Totally Graphic), Amerikaans komiek en grafisch kunstenaar

Zie ook 
Pierre Bernard Vaillant (1983), Frans veldrijder